Родионов, Виталий:

 Родионов, Виталий Викторович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Родионов, Виталий Григорьевич (род. 1947) — советский и российский учёный.